Фамилија Ранхел има више значења:

 Фамилија Ранхел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ранхел, Колонија Осирис (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику